Хаггет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаггет, Моника (род. 1953) — британский дирижер и ведущий барочный скрипач.
 Хаггет, Питер (род. 1933) — британский географ.